

Кюжі — громада в кантоні Во
 Кюжі — громада в кантоні Фрібур